Iodure de chrome peut désigner :
 Iodure de chrome(II) ( ; ) ;
 Iodure de chrome(III) ( ; ) ;
 Iodure de chrome(IV) ( ; ).

Chrome
Composé du chrome